Janowska ist der Name folgender Personen:

 Alina Janowska (1923–2017), polnische Schauspielerin
 Katarzyna Janowska (* 1966), polnische Fernsehjournalistin
 Ljubow Janowska (1861–1933), ukrainische Schriftstellerin
 Wioletta Janowska (* 1977), polnische Leichtathletin
 Zdzisława Janowska (* 1940), polnische Politikerin (SdPl)

Janowska ist außerdem der Name von:

 Zwangsarbeitslager Lemberg-Janowska, deutsches Zwangsarbeiterlager
 Huta Janowska, Dorf in Polen

Siehe auch:

 Janowskaja
 Janowski
 Janowsky
 Yanofsky